Patricia Libregts – pallanuotista olandese
 Piet Libregts – dirigente sportivo olenadese specializzato in ciclismo
 Raymond Libregts – allenatore di calcio ed ex calciatore olandese, difensore
 Thijs Libregts – ex allenatore di calcio ed ex calciatore olandese, centrocampista